имени Горького — посёлок в Камешковском районе Владимирской области России. Административный центр Вахромеевского сельского поселения. Неофициально именуется Володаркой, по имени ткацкой фабрики, расположенной в посёлке.

География 
Посёлок расположен в 14 км на север от райцентра Камешково, в 16 км от ж/д станции Новки, на берегу речки Тальша.

История 
Известен с 1898 года как посёлок при ткацкой фабрике (в советское время им. Володарского, в настоящее время — ОАО «Ткачество»).

Население

Инфраструктура 
В посёлке расположены Вахромеевская средняя общеобразовательная школа, детский сад «Берёзка», Вахромеевская амбулатория, отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов «Камешковского комплексного центра социального обслуживания населения», Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, дом культуры, почтовое отделение, операционная касса Сбербанка, участковый пункт полиции.

Примечания 

Населённые пункты Камешковского района